Седамдесет шесто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1977/78. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Ујпешт Дожа је освојио првенство, што му је овом клубу била седамнаеста титула.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1977/78.
Сезона 1977/78. у мађарском фудбалу